

Religion 

 désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :
 Taurin d'Évreux († vers 412), ou Taurinus, premier évêque et évangélisateur d'Évreux de 350 à 411, dans l'actuelle Normandie ; célébré le 11 août ;
 Taurin de Rome († 172), avec Acontius, Herculan et Nonnus, martyrs à Porto Romano près de Rome ; célébrés le 5 septembre.

Chimie 

Taurin peut être le diminutif de :
 Taurine, un dérivé de l'acide aminé soufré.

Zoologie 

Taurin est le nom vernaculaire de l'espèce :
 Bos taurus, nom scientifique donné à l'ensemble des bovins domestiques de l'Ancien Monde issus de l'aurochs sauvage, comprenant les vaches, taureaux, bœufs, veaux et zébus notamment.